Okamura (, doslova „vesnice na kopci“) je japonské příjmení.

Mezi jeho nositele patří:
 Akemi Okamura (* 1969) – japonská dabérka
 Arthur Okamura (1932–2009) – americký umělec
 Gerald Okamura (* 1940) – americký herec a kaskadér
 Hayato Okamura (* 1966) – česko-japonský politik, bratr Osamua a Tomia Okamury
 Hiroki Okamura (* 1998) – japonský badmintonista
 Hiroši Okamura (1905–1948) – japonský matematik
 Homare Okamura (* 2005) – japonská zpěvačka a modelka
 Ikuko Okamura (* 1976) – japonská pozemní hokejistka
 Jasudži Okamura (1884–1966) – generál Japonské císařské armády za 2. světové války
 Jošijuki Okamura (* 1947) – japonský mangaka
 Kazuo Okamura (1911–1973) – americký wrestler
 Kintaró Okamura (1867–1935) – japonský botanik
 Mičio Okamura – japonský vývojář počítačových her
 Osamu Okamura (* 1973) – česko-japonský architekt, bratr Hayata a Tomia Okamury
 Sóta Okamura (* 1977) – japonský skokan na lyžích
 Takaši Okamura (komik) (* 1970) – japonský komik
 Takaši Okamura (fotograf) (1927–2014) – japonský fotograf
 Teruiči Okamura (* 1948) – japonský sportovní gymnasta
 Tomio Okamura (* 1972) – česko-japonský podnikatel a politik, bratr Hayata a Osamua Okamury
 Tomio Okamura (lyžař) (* 1948) – japonský běžec na lyžích

Externí odkazy 
 

Japonská příjmení